While You Were Sleeping (film), een film uit 1995
While You Were Sleeping (Elementary), een televisieaflevering
While You Were Sleeping (Classified), een compilatiealbum van de Canadese rapper Classified
While You Were Sleeping (Sonic Boom Six), een single van Sonic Boom Six
While You Were Sleeping (televisieserie uit 2011), Zuid-Koreaanse televisieserie uit 2011
While You Were Sleeping (televisieserie uit 2017), Zuid-Koreaanse televisieserie uit 2017